Ferro di cavallo – oggetto, generalmente a forma di "U", inchiodato o incollato allo zoccolo di un cavallo o di altri animali 
 Ferro di cavallo – figura araldica
 Ferro di cavallo maggiore – nome comune del pipistrello Rhinolophus ferrumequinum
 Ferro di cavallo minore – nome comune del pipistrello Rhinolophus hipposideros
 Ferro di Cavallo – quartiere di Perugia
 Ferro di cavallo – film muto italiano del 1922
 Ferro di cavallo – Tipico dolce italiano